Камарго има више значења:
 Камарго (Илиноис), је град у америчкој савезној држави Илиноис
 Камарго (Кентаки), је град у америчкој савезној држави Кентаки
 Камарго (Оклахома), је град у америчкој савезној држави Оклахома
 Камарго (Кантабрија)
 Камарго, Естасион Камарго (Камарго)
 Камарго, Естрадењо (Камарго)
 Камарго, Естрадењо Дос (Камарго)
 Камарго, Ранчо Камарго (Навохоа)
 Камарго (Пењамиљер)
 Ебе Камарго, бразилска телевизијска водитељка, глумица и певачица